Атанас Богориди (роден Атанас Цонков Стойков, , Атанасиос Вогоридис) е лекар и писател елинист от български произход, син на Цонко и Гана Хаджитанасова, внук на Софроний Врачански и брат на Стефан Богориди.

Биография 
Атанас Богориди е роден около 1788 година в Котел. Учи в Княжеската академия „Свети Сава“ в Букурещ, а след дипломирането си преподава в нея старогръцка литература и естествена история (1810-1812). Следва медицина във Виена (1812-1816) и защитава докторат във Вюрцбург (1816). (Той е навярно първият българин, получил висше медицинско образование.) Работи като лекар във Виена (1817-1819) и Париж (1819 – 1826).

Атанас Богориди, който не знае български език, сътрудничи на първото новогръцко филологическо списание „Ермис о Логиос“, на списание „Мелиса“, пише статии за „Аякс“ и „Едип цар“ на Софокъл, за Омир и други. Част е от книжовния кръг около Адамандиос Кораис и поддържа връзки с гръцкото емигрантско революционно движение.

Родословие

Бележки

Изследвания 
 Kadach, D. Ein Aufklärer des Balkan: Dr. Atanas Bogoridi. – Südost-Forschungen, 34, 1975, 125-165
 Karathanassis, A. E. Athanasios Bogoridis: un aperçu sur sa vie et son œuvre. – В: Културни и литературни отношения между българи и гърци от средата на XV до средата на XIX век. С., 1984, 99-103
 Zhelev, J. Le Dr. Athanase Bogoridi: Les origines, l’activité, l’époque. – Études balkaniques, 45, 2009, № 4, 133-179
 Алексиева, А. Книжовно наследство на българи на гръцки език през XIX век. Т.1. С., 2010, 91-233, 238-270, 890-893

Гръцки писатели
Атанас
Български лекари
Гъркомани
Възпитаници на Вюрцбургския университет
Възпитаници на Виенския университет
Родени в Котел
Починали в Париж